Сезон 2012-13 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії. Це 22-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном у 15-й раз стало Динамо (Загреб).

Турнірна таблиця 

 

 

 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Хайдук взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Хорватії 2012—2013.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2012-2013
Хорватія
Хорватія
2012 у хорватському спорті
2013 у хорватському спорті